D’Alise ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico D’Alise (1970–2019), italienischer Taekwondoin
 Giovanni D’Alise (1948–2020), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Caserta